Gricignano ima više značenja:
 Gricignano, Arezzo
 Gricignano, Firenze